

Нью-Юніон — переписна місцевість, штат Алабама
 Нью-Юніон — переписна місцевість, штат Теннессі